Бори́с Влади́мирович Чупри́на (; род. 3 февраля 1965, Херсон) — украинский режиссёр и драматург. Народный артист Украины (2009).

Биография 
Борис Владимирович Чуприна родился 3 февраля 1965 года в Херсоне в семье художника Владимира Григорьевич Чуприна.

В 1988 году окончил Киевский институт культуры. В 1990 году был слушателем Высших режиссёрских курсов в Москве.

С 1988 года работал режиссёром, а с 1992 года главным режиссёром Херсонского театра кукол. С 1995 по 1998 год работал с английской компанией «Трестл театр компани».

Работает доцентом кафедры художественной культуры и театрального искусства Херсонского государственного университета.

Работы 
 Спектакль «Русалочка» (режиссёр Б. Чуприна, художник Г. Рябинчук). На фестивале в Херсоне в 1992 году занял первое место.
 Спектакль «Русалочка» (режиссёр Б. Чуприна) попал на фестиваль «Хрустальные паруса» в городе Залаэгерсег (Венгрия; 1993).

Примечания

Литература 
 Чуприни //  — С. 637.
 Яся — принцесса оленей : рассказ / Борис Чуприна // Степ : лiт.-худож. альм. — Херсон, 2006 — № 14. — С. 24-44.
 Використання театру ляльок в естетичному вихованні школярів молодших та середніх класів : [на прикл. діяльн. Херсон. обл. театру ляльок] / Б. В. Чуприна // Зб. наук. пр. Педагогічні науки. — Херсон, 2006. — Вип. 43. — С. 186—189.
 Ляльки, яким 40 років : з історії становлення та розвитку Херсон. театру ляльок / Борис Чуприна // Степ : літ.-худож. альм. — Херсон, 2011. — № 20. — С. 118—124 : фот.
 Херсонський академічний обласний театр ляльок. 45 років [Образотворчий матеріал] : [буклет] / ред., авт. передм. Борис Чуприна. — Херсон : Наддніпряночка, 2016. — 23 с. : кольор. фот.
 Херсонський обласний театр ляльок : портретна галерея : 30 рокiв / ред. Б. В. Чуприна; худож. О. Ч. Гоноболіна. — Херсон : Полiт-Друк, [200-]. — [14] c. : портр.
 Чуприна Борис Владимирович (03. 02. 1965, Херсон) — актёр, сценограф // Элита Херсонской области. 1800 биографий : биогр. справ. — Херсон, 2009. — С. 608—609.
 Крючкова Т. Борис Чуприна : «Я і сьогодні вірю в казки» : [про голов. режиссёра Херсон. обл. театру ляльок] / Тетяна Крючкова // Вгору. — 2010. — 23 груд. (№ 51).
 Працівників культури і мистецтв Херсонщини відзначено державними нагородами // Наддніпр. правда. — 2009. — 14 жовт. (№ 80). — С. 1.

Драматурги Украины
Заслуженные артисты Украины
Преподаватели Херсонского государственного университета
Выпускники Киевского университета культуры и искусств